Гермагор — греческое имя.

 Гермагор из Темноса — греческий ритор II века до н. э.
 Гермагор Римский — греческий ритор I века до н. э.
 Гермагор Младший — греческий ритор начала II века до н. э.

 Гермагор — святой, † около 304 года, мученик из Сингидунума.
 Гермагор Аквилейский — епископ Аквилеи, которого, вероятно, следует отличать от предыдущего.

 Гермагор (вид) — представитель палочниковых.